Othello (toneelstuk), een toneelstuk van William Shakespeare

Films op basis van dit toneelstuk
Othello (1921)
Othello (1952) van Orson Welles
Othello (1956), van Sergueï Youthévitch
Othello (1965) met Laurence Olivier, Maggie Smith, Frank Finlay en Joyce Redman
Othello (1969), een Vlaamse televisiefilm met Bert Struys, Chris Lomme en Senne Rouffaer
Othello (1981), een televisiefilm met Anthony Hopkins
Othello (1990), een televisiefilm van Brabantio/Gratiano
Othello (1995) met onder andere Laurence Fishburne en Kenneth Branagh
Othello (2001) geregisseerd door Geoffrey Sax, met onder andere Keeley Hawes en Eamonn Walker

Andere betekenissen 
 Othello, een andere naam van het bordspel Reversi
 Othello (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington

Zie ook 
 Otello (doorverwijspagina) in Italiaanse spelling